Le mot Mart peut faire référence : 
 à un nom : Marcel Mart ;
 au pseudonyme du poète Venedikt Matveïev, Venedikt Mart
 Mart, localité au Texas